Doug Phillips peut faire référence à :

 Doug Phillips (1946- ), homme politique canadien du Yukon ;
 , personnalité chrétienne ;
  (1919-?), rugbyman.